Ночной дозор:

Литература и живопись 
 «Ночной дозор» — картина Рембрандта (1642)
 «Ночной Дозор» (1998) — фантастический роман Сергея Лукьяненко
 Ночной Дозор — вымышленный военный орден из саги «Песнь Льда и Огня» Джорджа Мартина.
 «Ночной Дозор» (1969) — роман Патрика Модиано.

Фильмы

Песни 
В хронологическом порядке:
 «Ночной дозор» — песня и альбом Александра Галича
 «Ночной дозор» — песня Михаила Щербакова из альбома «Faux Pas» (1998)
«Ночной дозор» — песня российской рок-группы Слот из альбома «slot 1» (2003) 
 «Ночной дозор» — песня группы Уматурман из саундтрека к одноимённому фильму (2004)
 «Ночной дозор» — песня группы «Белая гвардия» из альбома «Питер» (2005)
 «Nochnoi dozor» — песня немецкой рок-группы Powerwolf из альбома «Preachers of the Night» (2013)

Прочее 
 «Ночной дозор» — самолёт Boeing E-4B Nightwatch (1974) — воздушный командный пункт президента США, названный в честь картины Рембрандта
 «Ночной Дозор» — игра российской студии Nival Interactive
 «Ночной дозор» — общественное движение в Эстонии

См. также 
 Дневной Дозор
 Ночная стража
 DozoR